Виталий Владимирович Прохоров (25 декабря 1966, Москва, СССР) — советский и российский хоккеист, нападающий, Олимпийский чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле. Выступал в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз» с 1992 по 1995 годы. Игрок сборной России в 1992, 1998 годах. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). С октября 2013 года — хоккейный комментатор телеканала «Россия-2».

Биография 
Начинал играть в клубе «Спартак» (Москва). За 10 лет провел 272 матча, забил 68 голов.

Летом 1992 переехал играть в НХЛ, за клуб «Сент-Луис Блюз» (1992—1995; 83 матча, 19 голов, в Кубке Стэнли — 4 матча). Тренерский штаб «Сент-Луиса» рассчитывал создать русскую тройку — Игорь Королев в центре, Прохоров — справа и Виталий Карамнов — слева. В сезоне 1992/93 проявить себя не удалось из-за травмы плеча и ее постоянных рецидивов. Из 26 игр полностью на льду провел только 10. При этом в одной из игр — против «Филадельфии» сумел сделать хет-трик.

Сезон 1994/95 — снова в «Спартаке», 8 матчей 1 гол.

Выступал за «Ферьестад» (Швеция) (1995—1996; 45 матчей, 9 голов), «Давос» (Швейцария) — 1998—1999.

В 1998/99 играл за ЦСКА (Москва) и «Ак Барс» (Казань). В сезоне 1999/00 — в «Металлурге» (Магнитогорск).

В 2000/01 — «Лада» (Тольятти) и «Витязь» (Подольск). В сезоне 2001/02 играл за «Химик» (Воскресенск).

В настоящее время продолжает выступать в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».

Главный тренер юношеской сборной России (U-16) — 26 июля 2013 года — 8 июля 2014 года. Главный тренер юношеской сборной России (U-18) с 8 июля 2014 года.

Семья 
Жена Алена, сын Василий.

Достижения 
 Выступал за сборную СССР на Кубке Канады (1991; 5 матчей, 1 гол).
 Чемпион зимних Олимпийских игр (1992, Альбервиль; 8 игр, 2 гола). Участник чемпионатов мира по хоккею 1992 и 1998 гг. (12 матчей).
 Лучший снайпер сезона 1997-98 (21 шайба).
 Золотой шлем (1997/1998).

Карьера

Примечания

Ссылки 
 http://newsru.com/sport/18apr2009/pro.html
 https://web.archive.org/web/20090420043456/http://sport.rambler.ru/news/icehockey/571158209.html
 https://web.archive.org/web/20070929104528/http://www.legendsofhockey.net:8080/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=11324

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Липецк»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Пеория Ривермен» (ИХЛ)
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Стандарт»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки сборной России по хоккею с шайбой